5774 Ratliff – asteroide della fascia principale
 Ratliff City – comune degli Stati Uniti d'America nell'Oklahoma

Persone 

 George Ratliff – regista, produttore cinematografico e scenografo statunitense
 Mike Ratliff – cestista statunitense
 Mishon Ratliff – cantante, compositore e attore statunitense
 Theo Ratliff – cestista statunitense

Pagine correlate 

 Ratcliff